Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Western & Southern Financial Group Masters 2008. Für das Turnier der Kategorie ATP Masters Series qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 25. bis 26. Juli 2008 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 67 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Mason (Ohio)